Зотиков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Зотиков Володимир Іванович (1949) — радянський футболіст, захисник і півзахисник.
 Зотиков Олексій Львович (1960) — український український етнограф, історик, журналіст і кінодокументаліст.

Російські прізвища